Eugène Cavaignac – storico francese
Godefroi Cavaignac – politico francese
Jacques Marie Eugène Godefroy Cavaignac – politico francese
Jean-Baptiste Cavaignac – generale francese
Louis Eugène Cavaignac – politico e generale francese